Wspak – czynność wykonywana w odwrotnej kolejności niż zazwyczaj. W językoznawstwie wyrażenie czytane na wspak to palindrom.

Zobacz też 
 Raki – gatunek literacki
 Raki (fraszka)
 Na wspak (powieść)
 Na Wspak (stowarzyszenie)
 Nacirema